Чарльз Бустені Чарльз Вільям Бустені-молодший (;  * 21.2.1956, Лафаєтт, Луїзіана) — американський політик-республіканець.
 Жозе Мауріціо Бустені (José Maurício Bustani,) — бразильський посол.